Miejscowości w Polsce 
 Straszków – osada w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Straszków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa 
 Straszków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec
 Straszków – część miasta Nowa Ruda w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim
 Straszków – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kłodawa